Giovanni Ceirano puede referirse a:

 Giovanni Battista Ceirano (1860 – 1912), industrial italiano primero de los cuatro hermanos Ceirano.
 Giovanni Ceirano (1865 – 1948), industrial italiano segundo de los cuatro hermanos Ceirano.
 Giovanni "Ernesto" Ceirano (¿? – ¿?), piloto automovilístico e industrial italiano, hijo de Giovanni Ceirano y sobrino de Giovanni Battista Ceirano.